Edward Pakenham kan syfta på bland andra:

*Edward Pakenham, 2:e baron Longford (1743–1792), angloirländsk politiker
 Edward Michael Pakenham (1778–1815), angloirländsk militär
Edward Pakenham, 6:e earl av Longford (1902–1961), angloirländsk politiker